São José do Egito kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São José do Egito (ort), Pernambuco, 
 São José do Egito (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar